LSA steht für:
 Landesschülerausschuss
 Landessozialausschuss (in Südtirol)
 Latente Semantische Analyse, in der Informationstechnik ein Suchverfahren in großen Datenmengen
 Later Stone Age, das afrikanische Jungpaläolithikum
 Law and Society Association
 Leading Swiss Agencies, ein Verband von Werbeagenturen in der Schweiz
 Lichen sclerosus et atrophicus, eine Hautkrankheit, siehe Lichen sclerosus
 Lichtsignalanlage
 Licence of the Society of Apothecaries in London, ein im 19. Jahrhundert in Großbritannien üblicher Abschluss für Mediziner

 Light Sport Aircraft, eine Klasse von Leichtflugzeugen
 Linguistic Society of America
 Link State Advertisement, ein Begriff aus der Netztechnik
 Link State Algorithm, ein Algorithmus in der Netztechnik
 Local Security Authority, ein Sicherheitssystem von Microsoft Windows
 Logistic Support Analysis siehe AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
 Londoner Schuldenabkommen
 Löt-, schraub- und abisolierfreie Schnellanschlusstechnik z. B. für Netzwerk- oder Telefonanschlussdosen (TAE), siehe Schneidklemme
 Luftschichtanker
 Luxembourg Space Agency
 Lysergsäureamid, eine chemische Verbindung, siehe Ergin
 Landesregierung von Sachsen-Anhalt und Landtag von Sachsen-Anhalt (Kfz-Kennzeichen)

LS-A ist die Abkürzung von:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

lsa steht für:
 Lasgerdi (Sprache) (ISO-639-3-Code), nordwest-iranische Sprache

Abkürzung